

Geografia 
Filippine
 Luzon – isola
Spagna
 Luzón – comune della comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
Stati Uniti d'America
 Luzon – comunità non incorporata della California
 Luzon – comunità non incorporata della Virginia Occidentale

Guerra 
 Battaglia di Luzon – battaglia combattuta a Luzon durante la seconda guerra mondiale

Persone 
 Guy Luzon – allenatore di calcio ed ex calciatore israeliano
 Manila Luzon – drag queen statunitense
 Yaniv Luzon – calciatore israeliano

Pagine correlate 
USS Luzon